Söm kan avse:

Söm (textilhantverk) – hopfästning eller dekoration på tyg oftast med hjälp av nål och sytråd
Hästskosöm – en kilformad spik som är till för att fästa hästskor och beslag under hoven på framförallt hästar